Achille Graffigna (1816-1896) – compositore italiano
 Omar Domingo Rubens Graffigna (1926) – militare argentino
 Julio Graffigna (1931) – wrestler argentino
 Pedro Graffigna (1945) – calciatore uruguaiano
 Uruguay Graffigna (1948-2021) – calciatore uruguaiano
 Giovanni Graffigna (1993) – pallanuotista italiano